Градобоев — фамилия; имеет женскую форму Градобоева.
 Градобоев, Александр Николаевич (род. 1950) — российский фотограф.
 Градобоев, Игорь Владимирович (1971—2013) — советский и белорусский футболист.
 Николай Градобоев — псевдоним, под которым на радио «Свобода» вёл передачи журналист Лев Дудин.
 Градобоев, Эдуард Владимирович (род. 1971) — советский и белорусский футболист, тренер.